Варнъёган (устар. Варн-Еган) — река в России, протекает по Сургутскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 52 км по левому берегу реки Ай-Пим. Длина реки составляет 33 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200045839.

Примечания 

Притоки Ай-Пима
Реки Сургутского района